Paul von Hindenburg (1847-1934), militare e statista tedesco
 SMS Hindenburg, incrociatore da battaglia tedesco varato nel 1915
 LZ 129 Hindenburg, dirigibile tedesco costruito nel 1935
 Hindenburg, film del 1975 del regista Robert Wise
 Hindenburg, nome tedesco della città di Zabrze in Polonia
 Hindenburg, frazione della città di Templin in Germania
 Hindenburg (Altmark), frazione del comune di Hohenberg-Krusemark in Germania